Украина принимает участие в Универсиадах начиная с 1993 года.

Медальный зачёт

Медали на летних Универсиадах

Медали на зимних Универсиадах

См. также 
 Украина на Олимпийских играх
 Украина на Паралимпийских играх
 Украина на Европейских играх

Ссылки 
 Україна завершила Універсіаду з рекордним результатом в історії